Schmolz ist der Name von

Personen:
 Georg Schmolz (* 1959), deutscher Journalist
 Helmut Schmolz (1928–2006), Stadtarchivar und Heimatforscher in Heilbronn

Orten:
 deutscher Name von Smolec in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Weitere Bedeutung:
 Als Schmolz bzw. Schmolzziegel wird ein Fehlbrandziegel bezeichnet